Ключ 30 (кит. иер. 口) со значением «рот»,  один из 34, состоящих из трёх штрихов, тридцатый по порядку из 214 традиционного списка иероглифических ключей, используемых при написании китайских иероглифов.

История 
Древняя идеограмма изображала открытый рот человека.

В современном языке иероглиф имеет значения: «уста, губы, морда», «отверстие, дыра, прореха, пробоина, жерло (орудия), горлышко (сосуда)», «устье, гавань, порт», «вход, выход, проход», «слова, речь, ораторское искусство» и др.

Это часто используемый ключ.

В словарях располагается под номером 30. 

Ключ 30 «рот» отличается от ключа 31 «ограда» тем, что «рот» всегда пишется только рядом со словом, а «ограда» всегда только окружает слово.

Примеры иероглифов

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература 
 
 
 Leyi Li: «Tracing the Roots of Chinese Characters: 500 Cases». Beijing 1993, ISBN 978-7-5619-0204-2
 Резаненко В. Ф. Семантические элементы знаков иероглифической письменности. — Киев: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989.
  Фонетический словарь китайских иероглифов: китайское, вьетнамское, корейское и японское чтения. Свыше 3300 иероглифов / Составил С. Ф. Ким; Отв. ред. Л. Р. Концевич. — М.: Издательство «Наука», ГРВЛ, 1983.

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 

Иероглифические ключи